

Codici 
 J3 – codice vettore IATA di Northwestern Air

Matematica 
 J3 – gruppo di Janko
 J3 – cupola triangolare, uno dei solidi di Johnson